Чрешњице могу бити:

 Чрешњице (Војник), насељено мјесто у општини Војник, Република Словенија
 Чрешњице (Ново Место), насељено мјесто у општини Ново Место, Република Словенија